Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 257 dans le monde.

 Route fédérale 257 en Allemagne
 Route 257 au Québec, Canada
 Route régionale 257 en Finlande